Békássy István (1863–1932) Vas vármegye aljegyzője majd főispánja, a Lipót-rend lovagja
 Békássy István (1907–1995) színész